Pyle ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Pyle (Philosoph) (* 1955), britischer Philosoph 
 Artimus Pyle (* 1948), US-amerikanischer Musiker
 Dan Pyle (* 1954), US-amerikanischer Vertreter des zeitgenössischen Realismus
 Denver Pyle (1920–1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Edwin Pyle (1892–1961), US-amerikanischer Orthopäde
 Ernie Pyle (1900–1945), US-amerikanischer Journalist und Pulitzer-Preisträger
 Gladys Pyle (1890–1989), US-amerikanische Politikerin
 Howard Pyle (1853–1911), US-amerikanischer Illustrator und Autor
 Jeff Pyle (* 1958), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer

 Katharine Pyle (1863–1938), amerikanische Künstlerin
 Missi Pyle (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Pyle (* 1957), US-amerikanischer Ornithologe
 Pip Pyle (1950–2006), britischer Musiker
 Richard L. Pyle (* 1967), US-amerikanischer Meeresbiologe und Ichthyologe
 Robert Michael Pyle (* 1947), US-amerikanischer Zoologe und Autor
 Willis Pyle (1914–2016), US-amerikanischer Zeichentrickfilmzeichner und Maler 

Pyle ist der Name eines Ortes in Wales
 Pyle (Wales)

Siehe auch:
 Pyle-Syndrom
 Pile
 Pyl
 Peil
 Pijl